Ла Лома дел Гаљо има више значења:

 Ла Лома дел Гаљо (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома дел Гаљо, Бомба де Агва (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику